Cenon est un nom propre ou plus rarement un nom commun qui peut désigner :

Toponyme 
 Cenon est une commune française, située dans le département de la Gironde et la région Nouvelle-Aquitaine.
 Cenon-sur-Vienne est une commune française, située dans le département de la Vienne et la région Poitou-Charentes.

Personnalité 
 Cenon ou Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marquis de la Ensenada (1702-1781) était un homme d'État espagnol.